Saint-Clair kan syfta på:
 Saint-Clair, Ardèche
 Saint-Clair, Lot
 Saint-Clair, Tarn-et-Garonne
 Saint-Clair, Vienne